Катын — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области. Входит в Чеховское муниципальное образование.

География 
Находится на правом берегу реки Катын (левый приток реки Ут, притока Уды), на автодороге районного значения 25Н-336, в 7 км к юго-западу от центра сельского поселения, села Чехово.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 50 человек

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района